Жанабет — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанабет — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Жанабет (бывшая Бобровка) — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Жанабет — село в Качирском районе Павлодарской области.